Palos (Spanisch für „Pfähle“) steht für:
 Palos (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 Palos de la Frontera, Kleinstadt in der Provinz Huelva in Andalusien, Spanien, häufig fälschlich als Palos de Moguer bezeichnet
 Palos (Tadschikistan), Siedlung in der Provinz Sughd, Tadschikistan

in den Vereinigten Staaten:
 Palos (Alabama)
 Palos (Ohio)
 Palos (Virginia)
 Palos Heights (Illinois)
 Palos Hills (Illinois)
 Palos Park (Illinois)
 Palos Verdes Estates (Kalifornien)
 Palos Township (Illinois)

Palos bzw. Pálos ist der Familienname folgender Personen:
 Dimi Palos (1941–2018), griechischer Opernsänger (Tenor)
 Enrique Palos (* 1986), mexikanischer Fußballtorwart
 Mauro Franco Palos, mexikanischer Fußballspieler
 Stephan Pálos (* 1922), ungarischer Mediziner für TCM und Sinologe